Wassa steht für:
 Wassa, Sprache in Gambia, siehe Wasa (Sprache)
 Wassa, Masseneinheit, siehe Vassa (Einheit) 
 Wassa Schelesnowa, Drama von Maxim Gorki (1910)

Wassa ist der Familienname folgender Personen:
 Babrak Wassa (* 1947), deutsch-afghanischer Komponist